Список 1984 год в спорте описывает спортивные события, произошедшие в 1984 году.

СССР 
 Чемпионат СССР по боксу 1984;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1984;
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1984;
 Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин 1984;
 Чемпионат СССР по самбо 1984;
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1983/1984;

Волейбол 
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1983/1984;
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1984/1985;
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1983/1984;
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1984/1985;

Футбол 
 Кубок СССР по футболу 1984;
 Чемпионат Латвийской ССР по футболу 1984;
 Чемпионат СССР по футболу 1984;
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 1984;
 Созданы клубы:
 «Аякс» (Шахтёрск);
 «Олимпия» (Бельцы);
 «Пардаугава»;
 Расформирован клуб «Волга» (Горький);

Хоккей с шайбой 
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1983/1984;
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1984/1985;

Шахматы 
 Личный чемпионат СССР по шахматной композиции 1984;
 Чемпионат СССР по шахматам 1984;

Международные события 
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1984;

Дружба-84 
 Соревнования «Дружба-84» по боксу;
 Соревнования «Дружба-84» по волейболу;
 Соревнования «Дружба-84» по лёгкой атлетике;
 Соревнования «Дружба-84» по плаванию;
 Соревнования «Дружба-84» по тяжёлой атлетике;
 Соревнования «Дружба-84» по спортивной гимнастике;
 Соревнования «Дружба-84» по художественной гимнастике;

Зимние Олимпийские игры 1984 

 Горнолыжный спорт;
 Биатлон;
 Бобслей;
 Лыжное двоеборье;
 Лыжные гонки;
 Эстафета 4×10 км (мужчины);
 Прыжки с трамплина;
 Санный спорт;
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984;
 Одиночное катание (женщины);
 Одиночное катание (мужчины);
 Парное катание;
 Танцы на льду;
 Хоккей;
 Медальный зачёт;

Летние Олимпийские игры 1984 

 Академическая гребля;
 Баскетбол;
 Бокс;
 Борьба;
 Велоспорт;
 Водное поло;
 Волейбол;
 Волейбол (квалификация);
 Гандбол;
 Гимнастика;
 Спортивная гимнастика;
 Художественная гимнастика;
 Гребля на байдарках и каноэ;
 Дзюдо;
 Конный спорт;
 Лёгкая атлетика;
 Прыжки в длину (мужчины);
 Парусный спорт;
 Плавание;
 Прыжки в воду;
 Синхронное плавание;
 Современное пятиборье;
 Стрельба из лука;
 Стрельба;
 Теннис;
 Тяжёлая атлетика;
 Фехтование;
 Хоккей на траве;
 Итоги летних Олимпийских игр 1984 года

Чемпионаты мира 
 Чемпионат мира по биатлону 1984;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1984;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1984;
 Чемпионат мира по корфболу 1984;
 Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1984;
 Чемпионат мира по современному пятиборью среди женщин 1984;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1984;

Баскетбол 
 Кубок чемпионов ФИБА 1983/1984;
 Кубок чемпионов ФИБА 1984/1985;

Волейбол 
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1983/1984;
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1984/1985;

Международные шашки 
 Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1984;
 Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1984 (матч);

Снукер 
 Irish Masters 1984;
 Jameson International 1984;
 Lada Classic 1984;
 Гран-при 1984 (снукер);
 Мастерс 1984;
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1983/1984;
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1984/1985;
 Снукерный сезон 1983/1984;
 Снукерный сезон 1984/1985;
 Чемпионат Великобритании по снукеру 1984;
 Чемпионат мира по снукеру 1984;
 Снукер на летних Паралимпийских играх 1984;

Футбол 
 Матчи сборной СССР по футболу 1984;
 Кубок европейских чемпионов 1983/1984;
 Кубок европейских чемпионов 1984/1985;
 Кубок Либертадорес 1984;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1984/1985;
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1984;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1983/1984;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1984/1985;
 Международный футбольный кубок 1984;
 Финал Кубка европейских чемпионов 1984;
 Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1984;

Чемпионат Европы по футболу 1984 
 Чемпионат Европы по футболу 1984 (отборочный турнир, группа 1);
 Чемпионат Европы по футболу 1984 (отборочный турнир);
 Чемпионат Европы по футболу 1984 (составы);
 Финал чемпионата Европы по футболу 1984;

Хоккей с шайбой 
 Драфт НХЛ 1984;
 Кубок Канады 1984;
 Матч всех звёзд НХЛ 1984;
 НХЛ в сезоне 1983/1984;
 НХЛ в сезоне 1984/1985;

Шахматы 
 Женская шахматная олимпиада 1984;
 Матч за звание чемпиона мира по шахматам 1984/1985;
 Матч за звание чемпионки мира по шахматам 1984;
 Матчи претендентов 1983/1984;
 Матчи претенденток 1983/1984;
 Сборная СССР против сборной мира 1984;
 Чемпионат Израиля по шахматам 1984;
 Шахматная олимпиада 1984;

Моторные виды спорта 
 Формула-1 в сезоне 1984;

Персоналии

Родились 
 Мария Игоревна Громова — российская синхронистка, трёхкратная олимпийская чемпионка;
 Андрей Александрович Сильнов — российский прыгун в высоту; олимпийский чемпион (2008);
 Турпал Токаев — российский чеченский боец К-1 и муай-тай.

См. также 

1984 год в спорте